Poortvliet ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Poortvliet (* 1955), niederländischer Fußballspieler
 Rien Poortvliet (1932–1995), niederländischer Maler und Zeichner

Poortvliet bezeichnet

 Poortvliet (Tholen), einen Ortsteil der niederländischen Gemeinde Tholen, Provinz Zeeland

Siehe auch:
 Johannes Tak van Poortvliet (1839–1904), niederländischer Innenminister